Bačko je lahko:
 Bačko Novo Selo (Srbija)
 Bačko Petrovo Selo (Srbija)